Бутырки — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Бутырки расположены примерно в 20 км на юго-запад от Чехова, у границы с Жуковским районом Калужской области, на левом берегу реки Нары, высота центра деревни над уровнем моря — 137 м. На 2016 год в Бутырках зарегистрировано 1 садоводческое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов